Сен-Жуері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Сен-Жуері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Сен-Жуері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн